Roquetes – comune della Catalogna
 Roquetes – stazione della metropolitana di Barcellona
 Les Roquetes – quartiere del distretto Nou Barris di Barcellona